XIII турнир на Кубок мира по волейболу среди женских команд проходил в Хамамацу, Иокогаме, Тояме, Саппоро и Осаке с 14 по 29 сентября 2019 года. Обладателем Кубка во второй раз подряд и в пятый раз в истории стала сборная Китая.

Участники 
В соревновании приняли участие 12 команд:
  — организатор,
  — действующий чемпион мира,
 ,  — по рейтингу Европейской конфедерации волейбола,
 ,  — по рейтингу Азиатской конфедерации волейбола,
 ,  — по рейтингу NORCECA,
 ,  — по рейтингу Южноамериканской конфедерации волейбола,
 ,  — по рейтингу Африканской конфедерации волейбола.

Арены

Результаты 
Соревнование прошло по традиционной круговой системе в пяти городах Японии. В отличие от семи предыдущих турниров на Кубке мира не разыгрывались путёвки на Олимпийские игры.

Первый раунд

Хамамацу

Иокогама

Второй раунд

Тояма

Саппоро

Третий раунд

Осака, Edion Arena

Осака, Maruzen Intec Arena

Турнирная таблица

Призёры

Символическая сборная и MVP 

MVP турнира признана доигровщица сборной Китая Чжу Тин.

Ссылки 
 Официальный сайт

2019 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Сентябрь 2019 года
Спорт в Японии в 2019 году